Chesneau ist der Familienname folgender Personen:

 Olivier Chesneau (* 1972), französischer Astronom
 René Chesneau (* 1919), französischer Ringer
 Roger Chesneau (* 1925), französischer Leichtathlet

Chesneau steht für:
 (6065) Chesneau, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Chenaud
 Chenaux
 Chenault
 Chennault